Mahongwé peut désigner :
les Mahongwés, un peuple du Gabon
le mahongwé, la langue de ce peuple